Esistono due comuni francesi con questo nome

Mesmont – Ardenne
Mesmont – Côte-d'Or